Дослідне —  селище в Україні, у Красноградському районі Харківської області. Населення становить 436 осіб. Орган місцевого самоврядування — Красноградська міська рада.

Географія 
Селище Дослідне розміщене на відстані 2 км від річки Берестова і міста Красноград. Поруч із селищем проходить залізниця, за 1 км розташована станція Федючкове.

Історія  
 1910 — дата заснування.

Населення 
Згідно з переписом УРСР 1989 року чисельність наявного населення селища становила 396 осіб, з яких 190 чоловіків та 206 жінок.

За переписом населення України 2001 року в селищі мешкала 431 особа.

Мова 
Розподіл населення за рідною мовою за даними перепису 2001 року:

Примітки

Посилання 
 Погода в селищі Дослідне